Charleys Tante steht für:

 Charleys Tante, eine Farce von Brandon Thomas
 Charleys Tante (1934), deutscher Spielfilm von Robert A. Stemmle (1934)
 Charleys Tante (1956), deutscher Spielfilm von Hans Quest (1956)
 Charleys Tante (1963), österreichischer Spielfilm von Géza von Cziffra (1963)
 Charley’s Tante, deutscher Spielfilm von Sönke Wortmann (1996)